

Geografia
Australia
 Chatsworth – nel Queensland
Canada
 Chatsworth – township in Ontario
 Chatsworth – villaggio situato all'interno della township
Regno Unito
 Chatsworth – nel Derbyshire
 Chatsworth House – Residenza dei Duchi di Devonshire a Chatsworth
Stati Uniti
 Chatsworth – distretto di Los Angeles
 Chatsworth Peak  – picco sovrastante Chatsworth
 Chatsworth – Georgia
 Chatsworth – Illinois
 Chatsworth – Iowa
 Chatsworth – New Jersey
Sudafrica
 Chatsworth
Zimbabwe
 Chatsworth

Altro
 Chatsworth Television – azienda britannica di produzione televisiva